Octopus spinosus är en bläckfiskart som först beskrevs av Sasaki 1920.  Octopus spinosus ingår i släktet Octopus och familjen Octopodidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Åttaarmade bläckfiskar
spinosus